Op de US Open 2009 spelen de mannen in het dubbelspel van 1 tot en met 13 september. Bob en Mike Bryan wonnen vorig jaar het grandslamtoernooi. Ditmaal werden zij echter in de halve finale uitgeschakeld door de latere winnaars Lukáš Dlouhý (Tsjechië) en Leander Paes (India). Zij versloegen Mahesh Bhupathi en Mark Knowles met 3-6, 6-3 en 6-2 in de finale.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste 4

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de officiële site van de US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2009